Бузуново — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края России. Входит в состав Еловского сельсовета.

История 
По данным 1926 года имелось 49 хозяйств и проживало 238 человек (в основном — русские). Функционировали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении входила в состав Силинского сельсовета Больше-Муртинского района Красноярского округа Сибирского края.

География 
Деревня находится в центральной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, на левом берегу реки Мингуль, на расстоянии приблизительно 23 километров (по прямой) к юго-востоку от Большой Мурты, административного центра района. Абсолютная высота — 166 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,2 %, женщины — соответственно 54,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 81 % из 134 чел.

Инфраструктура 
Функционируют библиотека и сельский клуб.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из трёх улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Большемуртинского района